Speyside peut être :

 Speyside, le principal centre de l’industrie écossaise du whisky 
 Speyside, une distillerie de whisky fondée en 1990 à Drumguish en Écosse
 Tonnellerie du Speyside, une tonnellerie située à Craigellachie en Écosse